Sittacene (en llatí Sittacene, en grec antic Σιττακηνή) va ser una satrapia menor de la Pèrsia aquemènida, possiblement dins la satrapia de Babilònia.

A la inscripció de Bisutun es menciona una satrapia de nom Sattagídia (antic persa Thataguš, país de les cent vaques), però encara que es pensava que era Sittacene s'ha comprovat que no era així. Sittacene estava situada a les àrees a l'est del Tigris a la rodalia del riu Physcus (modern Nahr al-ʿUzaym) i cap al sud fins a Susiana. El límit provincial amb la satrapia de Mèdia devia estar al Diyala superior i el Karkha. La regió prenia el nom de la ciutat de Sittace, que Plini el Vell situa entre Chalonitis (Hulwan), Persis i Caracene i entre Arbelitis i Palestina. Altres ciutats importants eren Sabata i Antioquia de Sittacene. Probablement Sittacene era el districte que després es va anomenar Apolloniatis, segons diu Estrabó, que tocava a la Susiana. Quint Curci Rufus l'anomena Satrapene. Amb els selèucides s'hi van establir colons de Beòcia, diu Diodor de Sicília.

Apol·loniatis va ser un districte del sud de l'Imperi Persa, proper a la satrapia de Susiana, de situació desconeguda però proper a la Sittacene, i que podria ser aquesta mateixa regió. D'Apol·loniatis en parla Estrabó, que diu que era aquella part de Babilònia que limitava amb Susis que abans s'anomenava Sittacene.

Referències 

Imperi Aquemènida
Satrapies